Snipen kan avse:
Snipen, Billdal – en del av samhället Billdal i Göteborgs kommun.
Snipen, Niemisel – ett berg i Niemisel i Luleå kommun.